Кеть (; в верховье — Большая Кеть) — река в Сибири, правый приток Оби.

География 
Длина — 1621 км, площадь бассейна — 94,2 тыс. км². Берёт начало из болот Обь-Енисейского водораздела. Протекает по Западно-Сибирской равнине, по территориям Красноярского края и Томской области. До впадения реки Орловки очень извилиста, ниже разбивается на многочисленные протоки, которые изобилуют перекатами и в низкую воду нередко пересыхают. В Обь Кеть впадает двумя рукавами — Тогурская Кеть (ниже города Колпашево) и Копыловская Кеть, текущая вдоль Оби до Нарыма.

Среднемноголетний годовой сток — 560 м³/с, 17,7 км³/год. Половодье с мая по август. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая.

Притоки 

 Правые — Шайтанка, Ивашкова, Сочур, Кельма, Озёрная, Чагисейка, Тоголика, Орловка, Лисица, Красная (?), Алсет, Кузурова, Налимья, Пановская, Чичулина, Толодья, Елтырёва, Парга, Пингасан, Колосок, Пиковка, Пайдугина.
 Левые — Малая Кеть, Красная (?), Еремская, Кельчигейка, Мендель, Стерляжья, Еловая, Олёнка, Кассайга, Катайга, Лайга, Полуденовка, Утка, Чачамга, Карбинская Анга, Суйга, Касатка, Сунгото, Пизик.

Населённые пункты 
Населённые пункты (от слияния Большой и Малой Кети): Маковское, Айдара, Катайга, Усть-Озёрное, Максимкин Яр, Степановка, Макзыр, Клюквинка, Белый Яр, Юдино, Усть-Речка, Родионовка, Типсино, Новоселово, Волково, Тогур, Копыловка.

История 
В 1596 году на реке Кеть был основан Нарымский острог, в 1602 году в верховьях реки — Кетский острог, казаки которых собирали  ясак (дань пушниной) с местных жителей (остяки — кеты и селькупы).

В конце XIX века был сооружён Обь-Енисейский канал, соединивший реку бассейна Кети Ломоватую с рекой Кас Енисейского бассейна. Из-за расширения Транссиба этот водный путь не приобрёл практического значения и был закрыт при советской власти.

См. также 
 Список рек бассейна Кети

Примечания

Литература 
 Евсеева Н. С. География Томской области. (Природные условия и ресурсы.). — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001. — 223 с. — 
 
 
 Трешников А. Ф. (гл. ред.). Географический энциклопедический словарь. Географические названия. М.: Советская энциклопедия, 1989.
 

Притоки Оби
Реки Красноярского края
Реки Томской области
Кеть